Вильярментеро () — топоним.
 Вильярментеро-де-Кампос — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Вильярментеро-де-Эсгева — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.